Алексе́й Федо́тов:
 Федотов, Алексей Владимирович (1973—2015) — российский актёр, телеведущий; артист телепередачи «Большая разница».
 Федотов, Алексей Ефимович (род. 1923) — художник-постановщик киностудии «Ленфильм».
 Федотов, Алексей Леонидович (род. 1949) — российский дипломат.
 Федотов, Алексей Николаевич (1962—1994) — советский футболист.
 Федотов, Алексей Сергеевич (1917—1945) — Герой Советского Союза, военный деятель.